Бранковићи могу бити:
 Бранковић, српско презиме

или:
 Бранковићи, српска властелинска породица

или:
 Бранковићи (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Бранковићи (Жепче), насеље у општини Жепче, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Бранко